Николас Меналаус Маклауд (; 8 февраля 1870, Квебек — 27 сентября 1965, Спокан) — канадский, шотландский и американский шахматист. Двукратный чемпион Канады (1886 и 1888). Серебряный призер чемпионатов Канады 1887 (проиграл дополнительный матч Дж. Барри) и 1890 годов Чемпион штата Миннесота (1899). Победитель открытого чемпионата США 1901 года (тогдашнее официальное название соревнования — турнир Западной шахматной ассоциации).

Маклауд — обладатель одного из самых знаменитых антирекордов в истории шахмат. На турнире в Нью-Йорке (1889) он набрал 6½ из 38, проиграв при этом 31 партию. Это наибольшее количество партий, проигранных шахматистом в рамках официального соревнования.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Маклауда в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Маклауда на сайте 365Chess

Шахматисты Канады
Шахматисты США
Шахматисты XIX века